Lich is een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen, en maakt deel uit van de Landkreis Gießen.
Lich telt  inwoners.

Delen van Lich
 Bettenhausen
 Birklar
 Eberstadt
 Kloster Arnsburg
 Langsdorf
 Muschenheim
 Nieder-Bessingen
 Ober-Bessingen

Historie
zie graafschap Solms-Lich

Geboren
 Marc-Oliver Kempf (28 januari 1995), voetballer

Lich 

Gemeente in Hessen